Patrick Levien (* 3. September 1965 in Oberhausen als Uwe Joswig) ist ein deutscher Liedtexter, Musiker und Schlagersänger.

Leben 
Patrick Levien wurde am 3. September 1965 in Oberhausen geboren.

Zunächst schlug er unter seinem bürgerlichen Namen – Uwe Joswig – eine Ausbildung zum Elektroniker bei der Ruhrkohle ein, die er 1988 mit einem Facharbeiterbrief beendete.

Doch parallel dazu bereiste er damals bereits die Ruhrgebiets-Städte, um bei Talentshows sein Können unter Beweis zu stellen. 1990 veröffentlichte er bereits seine erste Single, der bis 2020 noch über 30 Songs folgen sollten.

Weitere 15 Songs wurden von ihm geschrieben mit anderen Künstlern veröffentlicht.

Obwohl der ganz große Wurf ausblieb, erlangte er doch in der Popschlager- und Discofox-Szene einen bundesweiten Bekanntheitsgrad.

Sowohl in den Discotheken als auch in den Internetradios erfreuen sich seine Songs wachsender Beliebtheit.

Auch bei den öffentlichen Radiosendern werden seine Songs gespielt.

Eine genaue Auflistung seiner Arbeit ist ersichtlich auf http://www.patrick-levien-fan-radio.de

Diskografie

Einzelnachweise 

Schlagersänger
Person (Oberhausen)
Deutscher
Geboren 1965
Mann